Че́рни-Врых () — название географических объектов в Болгарии.

Населённые пункты 
 Черни-Врых — село в Бургасской области.
 Черни-Врых — село в Монтанской области.
 Черни-Врых — село в Шуменской области.

Гора 
 Черни-Врых — гора в горном массиве Витоша.